Chalumeau du latin calamus (roseau), peut désigner :

Nom commun 
 Un chalumeau est une pièce en forme de tuyau servant à extraire l’eau d’érable à sucre. 
 Un chalumeau, outil servant à faire une découpe ou soudure thermique de pièces de métal par combustion d'acétylène, (mais aussi de tout autre gaz combustible : butane, propane, etc.). 
 Un chalumeau, instrument de musique ancêtre de la clarinette.
 Le chalumeau d'une cornemuse, embout de l'instrument par lequel le musicien peut jouer la mélodie.
 Le « registre du chalumeau » est le registre grave de la clarinette, parce que son timbre est alors voisin de celui hérité du chalumeau.
 Un chalumeau à cocktail, tube légèrement plus gros que la paille, permettant d'aspirer des liquides tels que les cocktails.

Patronyme 

 Chalumeau (1838-1894), peintre et dessinateur français.
 Bruno Chalumeau, cascadeur français.
 Jean-Luc Chalumeau (1939-), historien de l'art et critique d'art français.
 Laurent Chalumeau (1959-), journaliste, scénariste et dialoguiste français.
 Philippe Chalumeau (1963-), un homme politique français.
 Zoé Chalumeau (1985-), une joueuse française de basket-ball.

Patronyme français